Mirza kan som auktorsförkortning betyda:

 Muhammad Ramzan Mirza
 F. Mirza

Robotskapade auktorsförkortningar